Le terme outarde peut se référer à :

Oiseaux
La plupart des espèces de la famille des Otididae (grands oiseaux terrestres de l'Ancien Monde) : 
Outarde houbara
Grande Outarde ou Outarde barbue
Outarde canepetière
Outarde kori
Outarde à tête noire
Outarde du Bengale
Outarde arabe
Outarde de Macqueen
Outarde passarage
Outarde d'Australie
Outarde à miroir blanc
Outarde du Sénégal
Outarde de Rüppell
Outarde korhaan
Outarde de Hartlaub
Outarde à ventre noir
Outarde de Vigors
Outarde de Denham
Outarde houppette
Outarde nubienne
Outarde plombée
Outarde de Savile
Outarde d'Oustalet
Outarde de Heuglin
Outarde somalienne

Et au Canada :
 Outarde, ou bernache du Canada, espèce d'oiseau aquatique de la famille des Anatidae, proche des oies (et sans lien avec les précédentes)

Toponymes

Rivière aux Outardes (Outardes 1), une rivière au Québec, prenant ses sources dans les Monts Otish, au Québec.
Pointe-aux-Outardes, une municipalité du Québec sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, située entre les embouchures des rivières Outardes et Manicouagan, au Québec.
Chute-aux-Outardes, un village à l'embouchure de la Rivière aux Outardes, au Québec.
Grand lac aux Outardes, un plan d'eau traversé par la rivière de la Boiteuse, coulant dans le territoire non organisé de Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac Outarde, plan d'eau de La Tuque, en Mauricie, au Québec.
Lac Outarde, plan d'eau du territoire non organisé de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac Outarde, plan d'eau de Baie-Trinité, MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec.
Lac Outarde, plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Walker, MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec.
Lac Outarde, plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Walker, MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées: 50° 50' 18" Nord; 66° 57' 30" Ouest.
Lac à l'Outarde, plan de Sept-Îles (Ville), MRC de Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées: 50° 17' 28" Nord; 66° 27' 04" Ouest.
Lac à l'Outarde, plan d'eau du territoire non organisé de Passes-Dangereuses, MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées: 49° 17' 54" Nord; 71° 28' 02" Ouest.
Lac à l'Outarde, plan d'eau du territoire non organisé de Passes-Dangereuses, MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées: 49° 17' 25" Nord; 71° 44' 31" Ouest.
Lac de l'Outarde, plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Pythonga, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées: 46° 19' 49" Nord; 76° 21' 27" Ouest.
Lac de l'Outarde, plan d'eau du territoire non organisé de Les Lacs-du-Témiscamingue, MRC Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées: 46° 24' 47" Nord; 77° 51' 33" Ouest.
Lac de l'Outarde, plan d'eau de Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées: 48° 45' 19" Nord; 76° 38' 08" Ouest.
Lac de l'Outarde, plan d'eau du territoire non organisé de Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées: 52° 16' 15" Nord; 70° 52' 57" Ouest.
Lac de l'Outarde, plan d'eau du territoire non organisé de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées: 48° 58' 57" Nord; 70° 21' 59" Ouest.

Infrastructures
Projet Manic-Outardes, vaste projet de développements hydroélectriques sur les rivières Manicouagan et aux Outardes, sur la Côte-Nord du Québec.
Centrale aux Outardes-2, centrale électrique du Québec, au Canada.
Centrale aux Outardes-3, centrale électrique du Québec, au Canada.
Centrale aux Outardes-4, centrale électrique du Québec, au Canada.

Autres
Outarde (bateau, 1939)